Le tournoi de tennis du Queen's est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute à Londres du 15 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Winnie Shaw.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Rosie Casals.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Queen's

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Queens